Jixian bezeichnet:

 Jixian (集贤县), Kreis der chinesischen Provinz Heilongjiang
 Jixian (Jixian) (集贤镇), Großgemeinde des gleichnamigen Kreises in der chinesischen Provinz Heilongjiang
 Jixian (Zhouzhi) (集贤镇), Großgemeinde des Kreises Zhouzhi in der chinesischen Provinz Shaanxi
 Jixian (Chongzhou) (集贤乡), Gemeinde der Stadt Chongzhou in der chinesischen Provinz Sichuan
 Jixian (Heping) (集贤街道), Straßenviertel des Stadtbezirks Heping von Shenyang in der chinesischen Provinz Liaoning
 Jixian (Sifangtai) (集贤街道), Straßenviertel des Stadtbezirks Sifangtai von Shuangyashan in der chinesischen Provinz Heilongjiang